

Filmografia 
 Hotel Chevalier (2007)
 Sagan (2008)

Collegamenti esterni